Damernas turnering i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010 spelades i Vancouver mellan den 13 och den 25 februari 2010.

Alla tider är lokala (CET–9).

Medaljfördelning

Spelartrupper

Deltagande lag

Grupp A 
  Kanada
  Sverige
  Schweiz
  Slovakien

Grupp B 
  USA
  Finland
  Ryssland
  Kina

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher 5−8

Semifinaler om plats 5−8

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutresultat 

Damer